East Lexington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Lexington (Massachusetts), im Middlesex County
 East Lexington (Virginia), im Rockbridge County